Ро́берт Яковлевич Килеве́йн (28 апреля 1825, Нарва — 1895, Нижний Новгород) — русский  и реставратор, нижегородский губернский архитектор. Автор гражданских и церковных построек в Нижнем Новгороде.

Биография 
Начальное образование получил в частном пансионе в Нарве. В 1840 году в числе казённокоштных воспитанников ведомства путей сообщения и публичных зданий поступил в Императорскую Академию художеств. В 1842 году перешёл в Петербургское строительное училище, которое окончил в 1849 году с назначением архитектором в Казанскую строительную комиссию.

С 1852 по 1859 год состоял архитектором Родионовского института благородных девиц и почётным членом (1859 год) казанских детских приютов. С 1859 года являлся нижегородским губернским архитектором. С приездом в Нижний Новгород академика архитектуры Л. В. Даля Килевейн осуществлял строительство по его проектам многих сооружений. В 1874 году за успешные работы на Нижегородской ярмарке получил звание инженер-архитектора. В 1878—1881 годах помощником Килевейна работал архитектор-самоучка П. С. Бойцов. В 1883 году командирован в Петербург в особую комиссию под председательством С. В. Кербедза для совещания по вопросу укрепления берега Волги у нижегородской ярмарки.

Семья 
Отец земского деятеля, члена III Государственной думы Г. Р. Килевейна.

Проекты и постройки 
За время своей деятельности построил и ремонтировал более 20 церквей и около 300 различных частных зданий.

Нижний Новгород 

 Второй сиротский приют (1860—1861, улица Ульянова, 10);
 Александро-Невский Новоярмарочный собор, совместно с Л. В. Далем, П. С. Бойцовым (1868—1880, ул. Стрелка, д. 3а);
 Дом П. Д. Климова (1870, Большая Печёрская улица, 35);
 Перестройка церкви Преображения Господня в Карповке (1870-е, Суздальская улица, 58);
 Памятник над гробницей Кузьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе кремля (1874, по проекту Л. В. Даля);
 Реставрация Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском монастыре (1880-е, Мельничный переулок, 8);
 Реставрация церкви Собора Пресвятой Богородицы, совместно с Л. В. Далем (1880-е, Рождественская улица, 34);
 Перестройка собора Происхождения Честных Древ Креста Господня (1888, Ярмарочный проезд, 10);
 Вагонная фабрика на Сормовских заводах;
 Каменный театр, здание мукомольной мельницы братьев Башкировых и комплекс складов на нижегородской ярмарке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Реставраторы Российской империи
Нижегородские губернские архитекторы